Лем — многозначный термин:

Фамилия 
 Лем, Иван Михайлович (1738—1810) — русский архитектор, градостроитель.
 Лем, Станислав (1921—2006) — польский писатель, сатирик, философ, фантаст и футуролог.
 Лем, Томаш (род. 1968) — польский переводчик.
 Лем, Ханс (1888—1962) — норвежский гимнаст.

Топонимы 
 Лем — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Лем — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.
 Лем () — река в Англии.
 Лем — река в Удмуртии и Пермском крае.

Другое 
 Лем — лекарственное средство, анальгетик.
 Лем — рыба из семейства карповых.
 «Лем» — первый польский научный спутник.
 Дядюшка Лем — см. Хогбены.

См. также 
 Лемм